Salonen est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1961), joueur américain de football américain
Eero Salonen (1923-2006), joueur finlandais de basket-ball
Eija Salonen (né en 1975), biathlète finlandaise
Esa-Pekka Salonen (né en 1958), compositeur et chef d'orchestre finlandais
 (né en 1961), judoka olympique finlandais
Juhana Salonen (1738-1804), bâtisseur d'église finlandais
 (née en 1977), femme politique finlandaise
, administrateur universitaire américain
Pasi Salonen (né en 1985), joueur finlandais de hockey sur glace
 (1916-2009), skieur finlandais en combiné nordique
Reima Salonen (né en 1955), athlète finlandais en marche athlétique
Satu Salonen (née en 1973), fondeuse finlandaise
Olavi Salonen (né en 1933), athlète finlandais en demi-fond
 Olavi Salonen, homme politique et ministre
Timo Salonen (né en 1951), pilote de rallye finlandais
Toivo Salonen (1933-2019), patineur de vitesse finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois